Валозін-вмісний білок () — білок, який кодується геном VCP, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 806 амінокислот, а молекулярна маса — 89 322.

Цей білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, пошкодження ДНК, репарація ДНК, убіквітинування білків, автофагія. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ліпідами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки